Novomykolajivka může být mimo menších vesnic také:

 Novomykolajivka (Novomykolajivský rajón) – sídlo městského typu v Záporožské oblasti na Ukrajině
 Novomykolajivka (Verchnodniprovský rajón) – sídlo městského typu v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině
 Novomykolajivka (Družkivka) – sídlo městského typu spadající pod město Družkivka v Doněcké oblasti na Ukrajině